

Toponyme
Litke une commune hongroise (Nógrád)
 Le détroit de Litke, un détroit situé dans la mer de Béring.

Patronyme
 Fiodor Petrovitch Litke, navigateur, géographe et explorateur russe.